Mulino — strumento che produce un lavoro meccanico derivato dallo sfruttamento di una forza
 Mulino — gioco da tavolo tradizionale
 Mulino — figura araldica
 Mulino Bianco — marchio di prodotti da forno che produce merendine e biscotti

Pagine correlate 
 Molino
 Il mulino (disambigua)